Юніорський чемпіонат світу з хокею із шайбою 2012 — 14-й розіграш чемпіонату світу з хокею серед юніорських команд. Чемпіонат приймають чеські міста Брно, Зноймо та Бржецлав (Зимовий стадіон міста Бржецлав). Турнір проходить з 12 по 22 квітня 2012 року.

Команди-учасниці

Регламент змагань 
Згідно з регламентом змагань, 10 команд, що поділені на дві рівні групи, проводять по чотири зустрічі всередині групи за круговою системою. За підсумками цих поєдинків, переможці груп одразу потрапляють до півфіналів, команди, що посіли 2-е та 3-є місця виходять до чвертьфіналів. Решта команд потрапляють до втішного раунду, де змагаються за право на наступний рік виступати в елітному дивізіоні.

Група A

Група В

Втішний раунд 

За підсумками змагань у втішному раунді, дивізіон найсильніших покинула юніорська збірна команди Данії.

Плей-оф

Чвертьфінали

Півфінали

Матч за 5-е місце

Матч за третє місце

Фінал

Найкращі бомбардири 

Джерело: iihf.com

Найкращі голкіпери 
Мінімум 120 ігрових хвилин

Джерело: iihf.com

Нагороди 
Найкращі гравці, обрані дирекцією ІІХФ
Найкращий воротар:  Коллін Олсон
Найкращий захисник:  Метт Дамба
Найкращий нападник:  Філіп Форсберг

Дивізіон І

Група А 
Матчі пройшли у П'єштяни (Словаччина) 11 — 17 квітня.

Група В 
Матчі пройшли у Секешфегерварі (Угорщина) 11 — 17 квітня.

Дивізіон ІІ

Група А 
Матчі пройшли у Геренвені (Нідерланди) 31 березня — 6 квітня.

Група В 
Матчі пройшли у Новому Саді (Сербія) 20 — 26 березня.

Дивізіон ІІІ 
Матчі пройшли у Софія (Болгарія) 12 — 18 березня.

Джерела 
 Офіційний сайт
 Офіційні результати на сайті iihf.com
 Сторінка на сайті hockeyarchives.info
 Дивізіон ІА
 Дивізіон ІВ
 Дивізіон ІІА
 Дивізіон ІІВ
 Дивізіон ІІІ

2012 у хокеї з шайбою
Чемпіонат світу з хокею із шайбою (юніори)